Papura ist der Familienname von:

 Corneliu Papură (* 1973), rumänischer Fußballspieler und -trainer

Papura bezeichnet:
 alternativ die Papora, ein offiziell nicht anerkanntes indigenes Volk Taiwans